Аугустинссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аугустинссон, Людвиг (род. 1994) — шведский футболист, защитник, клуба «Вердер» и сборной Швеции.
 Аугустинссон, Юнатан (род. 1996) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден».